Авраам Аронович Письменный (род. 13 августа 1937, Москва) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1966).

Участник чемпионатов Москвы 1967, 1974 и 1979 гг., чемпионатов ЦС ДСО «Труд» (1971 г.) и «Спартак» (1975 г.).

Победитель чемпионатов ЦШК СССР 1967 и 1973 гг. (в 1973 г. разделил 1—2 места).

В составе сборной Москвы стал победителем 8-го командного чемпионата СССР по переписке (играл на 5-й доске, набрал 11 очков из 16 возможных).

Был тренером в Московском дворце пионеров и в клубе ДСО «Спартак». Под его руководством некоторое время занимался будущий гроссмейстер А. Н. Коротылев.

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина.

Работал во ВНИИКУ «Цветметавтоматика». Является соавтором способа автоматического управления процессом выщелачивания алюминиевого спека (наряду с М. С. Шнееровым и Л. А. Казанским)  и соавтором устройства для защиты дифманометра (наряду с Л. А. Казанским, С. И. Фаеровичем, И. П. Камыниным, А. Б. Вороновым, А. А. Сериковым).

С 2001 г. живёт в США. В период с 2004 по 2006 гг. три раза подряд выигрывал чемпионаты Бостона. В 2006 г. стал чемпионом США среди ветеранов в старшей возрастной категории.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. А. Письменного в базе Chessgames
 Личная карточка А. А. Письменного  на сайте 365Chess

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Шахматисты СССР
Шахматисты XX века
Инженеры СССР
Мастера спорта СССР по шахматам